Die Challenge League 2020/21 war die 122. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie begann aufgrund der COVID-19-Pandemie verspätet am 18. September 2020 mit dem Heimspiel des Absteigers FC Thun gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy und endete am 20. Mai 2021 mit dem 36. Spieltag. Vom 20. Dezember 2020 bis zum 21. Januar 2021 wurde sie zwischen der 15. und der 16. Runde durch eine Winterpause unterbrochen. Im Anschluss an die Saison findet noch die Barrage statt.

Modus 

Die Challenge League wurde zum neunten Mal mit zehn Teams ausgetragen. Es traten zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele. Der Erstplatzierte stieg am Ende der Saison in die Super League auf, der Letztplatzierte in die Promotion League ab. Der Zweitplatzierte spielt gegen den Neuntplatzierten der Super League eine Barrage um den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2020/21:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Barrage

Einzelnachweise 

202021
Fußballsaison 2020/21